Nebenflüsse der Elbe: Hier werden die Nebenflüsse der Elbe in absteigenden Flusskilometern zur Mündung aufgelistet. Dabei wird die Elbe in zwei Strecken unterteilt: den tschechischen und den deutschen Teil. Entsprechend ist die Übersicht.

Die Position der Einmündung der Nebenflüsse in die Elbe wird in Schifffahrtskilometern angegeben. Die Strom-Kilometrierung beginnt in Deutschland mit Strom-km 0 bei Schöna und endet bei Cuxhaven an der Kugelbake (Strom-km 727,7). Gegenüber diesem einheitlichen System existieren in Tschechien drei Systeme der Kilometrierung:
 Nullpunkt an der Quelle, Zählung stromabwärts
 Nullpunkt an der Moldau-Mündung bei Mělník, Zählung stromauf- und stromabwärts
 Nullpunkt an der Grenze zu Deutschland in Hřensko schräg gegenüber von Schöna, Zählung stromaufwärts
Die letzte Zählung findet sich in der folgenden Tabelle.

Die Schifffahrtskilometrierung entspricht nicht der tatsächlichen Länge der Elbe. Abweichungen ergeben sich durch eine parallele Kilometrierung des tschechischen und des deutschen Systems bei Schöna, Verkürzungen der Elbe bei Belgern und Roßlau in den 1930ern und Vermessungsabweichungen in Sachsen und Preußen. Die Unterschiede betragen etwa vier Kilometer; so ist die Elbe tatsächlich 1094,26 Kilometer statt 1098,44 Kilometer lang.

In den folgenden beiden Listen sind alle in die Elbe mündenden Gewässer genannt, welche einen eigenen, gebräuchlichen Namen haben. „Bach“, „Graben“ o. ä. sind also nicht verzeichnet.

Von der Quelle bis zur Tschechisch-Deutschen Grenze

Von der Tschechisch-Deutschen Grenze bis zur Mündung

Weblinks 
 Gesamtliste der Fließgewässer im Elbeeinzugsgebiet (PDF, 0,8 MB), Fachbericht der Flussgebietsgemeinschaft Elbe

Einzelnachweise 

Elbe
!Nebenfluss